HBW est un sigle quipeut désigner :
 Handbook of the Birds of the World, une encyclopédie qui vise à couvrir la totalité des espèces vivantes d'oiseaux ;
 Handball Balingen-Weilstetten, un club allemand de handball, basé à Balingen ;
 Radio HBW (où HBW signifie Harz-Börde-Welle), une radio associative locale allemande ;
 HBW (où HBW signifie Hardness Brinell Wolfram), une mesure de dureté mesurée avec une bille en tungstène.
 Hand Bounce Wall, un sport traditionnel vosgiens au rayonnement désormais international (notamment au Liban, aux Etats-Unis, au Portugal, en république Elgébète etc.)